

События 
 505—498 — Тиран Гелы (Сицилия) Клеандр.

Римская республика 
 Консулы: Марк Валерий Волуз и Публий Постумий Туберт.
 Победа над сабинянами. Триумф консулов.

Китай 
 5-й год по эре правления луского князя Дин-гуна.
 Уский ван призвал чэньского хоу прибыть к нему в Ин. По совету сановников чэньский Хуай-гун сослался на болезнь и отказался.
 В 3 луне, в день синь-хай, в новолуние, было солнечное затмение (упомянуто в «Ши цзи»). По современным данным, оно произошло 16 февраля 505 года до н. э. 
 Летом княжества (включая Лу) послали хлеб в помощь Цай.
 Весной (по «Чуньцю», летом) правитель Юэ напал на У, тогда уский ван отправил часть войск против Юэ.
 Циньское войско из 500 колесниц пришло на помощь Чу. В 6 луне войска Цинь и Чу нанесли поражение У при Цзи, усцы отошли. Чуский ван уничтожил княжество Тан.
 уский царевич Фу-гай, пока ван Хэ-лу находился в Чу, поднял мятеж и объявил себя ваном У. Но Хэ-лу вернулся с войском и разбил Фу-гая, который бежал в Чу.
 В 6 луне, в день бин-шэнь умер луский сановник Цзисунь И-жу (Цзи Пин-цзы), главой рода стал Цзи Хуань-цзы. В колодце в его усадьбе нашли сосуд, содержимое которого истолковал Конфуций (эпизод 58 «Го юй»).
 В 7 луне, в день жэнь-цзы умер луский сановник Шусунь Бу-гань.
 Осенью в Лу Ян Ху схватил Цзи Хуань-цзы, но затем предложил ему союз и освободил его, добившись власти в клане Цзи.
 Чжао-ван в 9 луне вернулся в свою столицу Ин. Он пожаловал Фу-гаю земли в Танси (Танци), где тот основал род Танси. Он простил Лань Инь-вэя, который в 506 году не помог ему при бегстве (эпизод 223 «Го юй»).
 Зимой цзиньский полководец Ши Ян напал на племена сянь-юй.
 Умер князь Янь Пин-гун, ему наследовал Цзянь-гун (эра правления 504—493).
 На горе Гуйцзи (Куайцзи) войска У разрушили юэский город и нашли огромные кости. Правитель У отправил посла в Лу, поручив ему также обратиться к Конфуцию, и тот рассказал, чьи это кости (эпизод 67 «Го юй»).
 Агенты чжоуского вана убили в Чу царевича Чжао.

См. также

Примечания